Lakomý je příjmení více osob:

 František Lakomý (1923–????) – český a československý politik
 Ladislav Lakomý (1931–2011) – český herec
 Zdeněk Lakomý (1914–1995) – český architekt